

Taksonomia 
 Melpomene – rodzaj pająków z rodziny lejkowcowatych
 Melpomene – rodzaj paproci z rodziny paprotkowatych

Inne 
 Melpomene – planetoida o numerze katalogowym 18
 „Melpomene” (HMS „Melpomene”) – nazwa okrętów Royal Navy
 Melpomene (Melpomena) – w mitologii greckiej muza tragedii